La saison 1978-79 est la  du championnat de Suède de hockey sur glace sous le nom d'Elitserien.

Tableau 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Playoffs

Voir aussi 

Saison du championnat de Suède de hockey sur glace